Sebring puede referirse a:

Topónimos 

 Sebring, una ciudad ubicada en el condado de Highlands en el estado estadounidense de Florida.
 Sebring, una villa ubicada en el condado de Mahoning en el estado estadounidense de Ohio.

Automovilismo 

 Sebring International Raceway, un autódromo ubicado sobre un antiguo aeródromo militar, en el estado estadounidense de Florida.
 12 Horas de Sebring, una carrera de resistencia que se disputa en el Sebring International Raceway.
 Maserati Sebring, un automóvil cupé fabricado por Maserati, desde 1962 hasta 1968.
 Chrysler Sebring, un coche de tamaño medio fabricado por Chrysler desde 1996 hasta 2010.